Scott Wilson (1942-2018) – attore statunitense
Scott Wilson – calciatore scozzese
Scott Wilson – compositore canadese
Scott Barchard Wilson (1865-1923) – ornitologo ed esploratore britannico